Osoby o tym nazwisku:
 Alaksiej Janowicz – białoruski agronom, komunistyczny działacz partyjny i polityk
 Jacek Janowicz – polski artysta kabaretowy, dziennikarz, literat, kompozytor
 Jerzy Janowicz – polski tenisista
 Sokrat Janowicz – polski pisarz narodowości białoruskiej